La classe Brandenburg peut désigner :
 la , une classe de cuirassés construits pour la Kaiserliche Marine à la fin du ;
 la , une classe de frégates construites pour la Deutsche Marine an début des années 1990.